Noue est un mot qui connaît de nombreux emplois dans des domaines divers.

Nom commun 

 Une noue, en architecture, est la ligne de rencontre de deux pans de toiture formant un angle rentrant ; elle canalise les eaux de ruissellement.
 Une noue, en hydrologie, est un fossé herbeux, d'origine naturelle ou aménagé par l'homme, qui remplit un rôle de zone-tampon pour les eaux de ruissellement.

Toponyme 

 La Noue, commune française du département de la Marne ;
 La Noue est un quartier de la ville de Saint-Dizier, en Haute-Marne (52), notamment rendue célèbre par ses bateliers qui, au moyen de la Marne, transportaient des fagots de bois jusque Paris ;
 La rue de la Cour des Noues est une rue du 20e arrondissement de Paris ;
 Les Piédalloues/La Noue, quartier de la ville française d'Auxerre, dans le département de l'Yonne ;
 Rue La Noue-Bras-de-Fer est une voie publique de Nantes, en France, dans le quartier de l'île de Nantes.
 Avenue de La-Noue-Fleurie et Rue de La-Noue-Fleurie sont des voies publiques de La Bernerie-en-Retz

 La Noue :
 lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le département du Rhône ;
 lieu-dit de la commune française de La Petite-Boissière, dans le département des Deux-Sèvres ;
 hameau intégré à la commune de Sainte-Marie-de-Ré en Charente-Maritime.
 Saint-Maurice-des-Noues, commune de la Vendée
Rue de la Noue à Limay
 de nombreux cours d'eau, dont :
 La Noue est un cours d'eau français, sous-affluent de la Loire qui coule dans le département d'Indre-et-Loire.
 la Noue, affluent de la Garonne (Haute-Garonne, ),
 la Noue, affluent de la Tenarre (Saône-et-Loire, ),
 la Noue, affluent de la Seine (Seine-et-Marne, ),
 la Noue, affluent de la Saône (Saône-et-Loire, ),
 la Noue, affluent de la Couze d'Ardes (Puy-de-Dôme, ),
 la Noue, affluent de la Charente (Charente, ),
 la Noue, affluent de la Sonnette (Saône-et-Loire, ),
 la Noue, affluent de l'Ixeure (Nièvre, ),
 la Noue, affluent du ruisseau de Marcenay (Côte-d'Or, ),
 la Noue, affluent de l'Ource (Côte-d'Or, ),
 la Noue, affluent de la Saône (Côte-d'Or, ),
 la Noue, affluent de la Menoge (Haute-Savoie, ),
 la Noue, bras de l'Essonne (Seine-et-Marne, ).

Patronyme 

 François de La Noue (1531-1591), seigneur et capitaine huguenot ;
 Anne de Noue (1587-1646), jésuite de Nouvelle-France ;
 Odet de La Noue (-1618), homme de guerre et poète français
 Zacharie Robutel de La Noue (1665–1733), militaire de Nouvelle-France ;
 Jean-Baptiste Simon Sauvé de La Noue (1701-1760), acteur et dramaturge français ;
 Pierre-Edme-Nicolas Jeannest-la-Noue (1748-1816), homme politique français.
 Virginie Lanoue, actrice française.

Voir aussi 
 Château de Noüe, château situé dans le département de l'Aisne.

Références 

Homonymie d'hydronyme